Die Schlümpfe steht für:

 Die Schlümpfe, belgische Comicfiguren
 Die Schlümpfe (Comic-Geschichten), Comics zu den Figuren (ab 1958)
 Die Schlümpfe und die Zauberflöte, belgisch-französischer Zeichentrickfilm (1976)
 Die Schlümpfe (Fernsehserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (1981 bis 1989)
 Die Schlümpfe (2011), US-amerikanischer Film von Raja Gosnell
 Die Schlümpfe 2, US-amerikanischer Film von Raja Gosnell (2013)
 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf, US-amerikanischer Film von Kelly Asbury (2017)
 Die Schlümpfe (2021), belgische  Animationsserie

Siehe auch:

 Die Schlümpfe/Diskografie